Guillermo Suárez puede referirse a:

 Guillermo Suárez (1985-), futbolista argentino;
 Guillermo Suárez Mason (1924–2005), militar argentino;
 Guillermo Suárez Fernández (1929-), científico español.